Кастельботтаччо () —  коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Кампобассо.

Население составляет 422 человека (2008 г.), плотность населения составляет 38 чел./км². Занимает площадь 11 км². Почтовый индекс — 86030. Телефонный код — 0874.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
Официальный сайт: https://web.archive.org/web/20081123045708/http://www.comunecastelbottaccio.it/

Ссылки 
Официальный сайт населённого пункта 
Национальный институт статистики 
http://www.istat.it/english/